Тели:

 Тели — городской уезд городского округа Ичунь провинции Хэйлунцзян (КНР).
 Тели, Адмир (род. 1981) — албанский футболист, защитник азербайджанского клуба «Карабах» из Агдама и сборной Албании.